Руй може да означава три неща:

 Руй е планина в Западна България;
 Руй e най-високият връх в едноименната планина;
 Руй е името на хижа в едноименната планина.